Гран-прі Німеччини 1957 року — шостий етап чемпіонату світу 1957 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся 4 серпня на трасі Нюрбургринг.

Перегони 

1957
Серпень 1957